Постсемантизм (Пост от др.-греч. ὄπισθεν «после, впоследствии»; Сема́нтика от др.-греч. σημαντικός «обозначающий») — идейное и художественное направление в искусстве, отражающее особое, постсемантическое ощущение — «чувствование эстетики утерянного смысла».

Описание 
Постсемантическое ощущение возникает в момент обнаружения в предмете/явлении смысла, который более не является актуальным — обнаружение утерянности этого смысла (смысл был, но его уже нет, он утерян или утрачен)

Постсемантизм — это именно про утерянность смысла, а не про утрату целесообразности использования вещи. Возможность наблюдать следы ранее существовавшего смысла и понимание принципиальной невозвратности смысла в предмет (смысл теряется навсегда) рождает новую эстетику. Поэтому постсемантическое ощущение не сводимо ни к какому другому зрительскому впечатлению (например, к ностальгии).

См. также 
 Семантика
 Эстетика
 Ностальгия

Ссылки 

 Семантика Лингвистический энциклопедический словарь (1990)

Художественные направления